Gona bezeichnet:

 eine archäologische Fundstätte in Äthiopien, siehe Gona (Äthiopien)
 eine archäologische Fundstätte (Toumba) in Griechenland, siehe Gona (Thessaloniki)
 einen Ort in Papua-Neuguinea, siehe Gona (Papua-Neuguinea)